Borås kan syfta på:

 Borås kommun – en kommun i Västra Götalands län
 Borås – en tätort i Borås kommun
 Borås stad – tidigare administrativ stad i Sverige 1621–1970
 Borås församling – en tidigare församling i Skara stift –1939
 Borås Caroli församling – en församling i Redvägs och Ås kontrakt i Skara stift 1939–
 Caroli kyrka, Borås – en kyrkobyggnad i Borås Caroli församling
 Borås Gustav Adolfs församling – en församling i Redvägs och Ås kontrakt i Skara stift 1939–
 Gustav Adolfs kyrka, Borås – en kyrkobyggnad i Borås Gustav Adolfs församling
 Borås centralstation – en järnvägsstation i Borås
Borås Basket – en basketklubb i Sverige
Borås HC – en ishockeyklubb i Sverige
Borås flygplats – en flygplats i Sverige

Se även
 Torpa socken, Västergötland – ur vilken Borås stad och Borås församling bröts  1622